и́мени Ильича́ — название населенных пунктов в России:
 имени Ильича — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 имени Ильича — поселок в Беловском районе Кемеровской области.
 имени Ильича — поселок в Кромском районе Орловской области.
 имени Ильича — поселок в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия.

См. также 

 Ильич
 Ильичёво
 Ильичевск
 Посёлок имени Владимира Ильича
 Посёлок дома отдыха «Владимира Ильича»